OPD může znamenat:

 Operační program Doprava – finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie určených na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice
 Operativní průzkum a dokumentace – zkoumání a dokumentace historických staveb metodami aplikovatelnými v krátkých chvílích
 o-fenylendiamin, systematický název 1,2-diaminobenzen – izomer derivátu benzenu
 ortho-fenyldiamin dihydrochloride
 Ozone Depletion Potential – potenciál poškozování ozonové vrstvy
 Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika – víceosý diagnostický a klasifikační systém založený na psychodynamických principech, který tvoří paralelu k psychiatrickým kategoriálním klasifikačním systémům MKN-10 a DSM-IV
 Obecné právní dějiny – studijní předmět na Masarykově univerzitě
 Olomoucké právnické dny – konference pořádaná právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
 Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností – pracoviště Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého
 ocelový pakr dvouplášťový
 Open Printer Driver – ovladač tiskárny
 Object-Process Diagram
 One Per Desk – hybridní osobní počítač a telekomunikační terminál z roku 1984
 obchodní podmínky dodávky
 opravný daňový doklad
 okresní přebor družstev
 okresní přebor dorostu
 oddělení péče o (rodinu a) děti (OPD), nověji OSPOD (orgán/oddělení sociálně-právní ochrany dětí), lidově „sociálka“
 operating department practitioner – pracovní funkce
 out-patient department – ambulantní oddělení nemocnice
 policejní oddělení v anglojazyčných zemích v městech začínajících písmenem O (Oakland Police Department, Orlando Police Department, Omaha Police Department atd.)
 .opd – přípona souborů, dokumentů vytvořených skenovacím softwarem OmniPage